Di seguito una lista di asteroidi dal numero 363001 al 364000 con data di scoperta e scopritore.

363001-363100 

|-
|363001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363005 - ||  ||  || CSS
|-
|363006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363007 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363009 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|363010 - ||  ||  || Schmadel, L. D., Stoss, R.
|-
|363011 - ||  ||  || Bus, S. J.
|-
|363012 - ||  ||  || Shoemaker, C. S.
|-
|363013 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|363014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363018 Wenda ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|363019 - ||  ||  || NEAT
|-
|363020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363023 - ||  ||  || ODAS
|-
|363024 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363025 - ||  ||  || ODAS
|-
|363026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363029 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|363030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363031 - ||  ||  || ODAS
|-
|363032 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|363033 - ||  ||  || Sposetti, S.
|-
|363034 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363036 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363038 - ||  ||  || CSS
|-
|363039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363041 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363043 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363044 - ||  ||  || CSS
|-
|363045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363046 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363047 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363048 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363049 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363053 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363054 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363061 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363062 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363069 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363071 - ||  ||  || Tholen, D. J., Whiteley, R. J.
|-
|363072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363073 - ||  ||  || NEAT
|-
|363074 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363075 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363076 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363077 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|363078 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363079 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363080 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363081 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363082 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363084 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363086 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363087 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363088 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363090 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363091 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363092 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363093 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363095 - ||  ||  || NEAT
|-
|363096 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363097 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363098 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363099 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|363100 - ||  ||  || LINEAR
|}

363101-363200 

|-
|363101 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363102 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363103 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363104 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363105 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363106 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363107 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363109 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363110 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363111 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363112 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363114 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|363115 Chuckwood ||  ||  || SKADS
|-
|363116 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363118 - ||  ||  || NEAT
|-
|363119 - ||  ||  || NEAT
|-
|363120 - ||  ||  || NEAT
|-
|363121 - ||  ||  || NEAT
|-
|363122 - ||  ||  || NEAT
|-
|363123 - ||  ||  || NEAT
|-
|363124 - ||  ||  || Tesi, L., Tombelli, M.
|-
|363125 - ||  ||  || NEAT
|-
|363126 - ||  ||  || NEAT
|-
|363127 - ||  ||  || NEAT
|-
|363128 - ||  ||  || NEAT
|-
|363129 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363130 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363131 - ||  ||  || NEAT
|-
|363132 - ||  ||  || NEAT
|-
|363133 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363134 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363135 - ||  ||  || NEAT
|-
|363136 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363137 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363139 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363140 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363141 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363142 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363143 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363144 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363145 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363146 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363147 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363148 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363149 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363150 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363152 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363153 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363154 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363155 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363156 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363157 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363158 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363159 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363160 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363161 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363162 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363163 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363164 - ||  ||  || NEAT
|-
|363165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363166 - ||  ||  || NEAT
|-
|363167 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|363168 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363169 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363170 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363171 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|363172 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363173 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363174 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363175 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363177 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363178 - ||  ||  || NEAT
|-
|363179 - ||  ||  || NEAT
|-
|363180 - ||  ||  || NEAT
|-
|363181 - ||  ||  || NEAT
|-
|363182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363185 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363186 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363187 - ||  ||  || NEAT
|-
|363188 - ||  ||  || NEAT
|-
|363189 - ||  ||  || NEAT
|-
|363190 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|363191 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|363192 - ||  ||  || NEAT
|-
|363193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363195 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363196 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363197 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363199 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363200 - ||  ||  || LINEAR
|}

363201-363300 

|-
|363201 - ||  ||  || NEAT
|-
|363202 - ||  ||  || NEAT
|-
|363203 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363204 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363205 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363206 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363207 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363209 - ||  ||  || NEAT
|-
|363210 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363212 - ||  ||  || NEAT
|-
|363213 - ||  ||  || NEAT
|-
|363214 - ||  ||  || NEAT
|-
|363215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363216 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363217 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363218 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363219 - ||  ||  || NEAT
|-
|363220 - ||  ||  || NEAT
|-
|363221 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363222 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363224 - ||  ||  || NEAT
|-
|363225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363227 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363228 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363229 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363232 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363234 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363235 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363236 - ||  ||  || NEAT
|-
|363237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363239 - ||  ||  || NEAT
|-
|363240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363241 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363243 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363244 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363245 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363246 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363247 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363248 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363249 - ||  ||  || NEAT
|-
|363250 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363251 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363254 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363255 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363256 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363258 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|363259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363260 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363261 - ||  ||  || NEAT
|-
|363262 - ||  ||  || NEAT
|-
|363263 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|363264 - ||  ||  || NEAT
|-
|363265 - ||  ||  || NEAT
|-
|363266 - ||  ||  || NEAT
|-
|363267 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363268 - ||  ||  || NEAT
|-
|363269 - ||  ||  || NEAT
|-
|363270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363271 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363272 - ||  ||  || NEAT
|-
|363273 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363274 - ||  ||  || NEAT
|-
|363275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363276 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363278 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363279 - ||  ||  || NEAT
|-
|363280 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363281 - ||  ||  || NEAT
|-
|363282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363284 - ||  ||  || NEAT
|-
|363285 - ||  ||  || NEAT
|-
|363286 - ||  ||  || NEAT
|-
|363287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363289 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363291 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363293 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363294 - ||  ||  || NEAT
|-
|363295 - ||  ||  || NEAT
|-
|363296 - ||  ||  || NEAT
|-
|363297 - ||  ||  || NEAT
|-
|363298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363299 - ||  ||  || NEAT
|-
|363300 - ||  ||  || LINEAR
|}

363301-363400 

|-
|363301 - ||  ||  || NEAT
|-
|363302 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363304 - ||  ||  || NEAT
|-
|363305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363306 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363307 - ||  ||  || NEAT
|-
|363308 - ||  ||  || NEAT
|-
|363309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363310 - ||  ||  || NEAT
|-
|363311 - ||  ||  || NEAT
|-
|363312 - ||  ||  || NEAT
|-
|363313 - ||  ||  || NEAT
|-
|363314 - ||  ||  || CSS
|-
|363315 - ||  ||  || WISE
|-
|363316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363317 - ||  ||  || NEAT
|-
|363318 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363319 - ||  ||  || NEAT
|-
|363320 - ||  ||  || NEAT
|-
|363321 - ||  ||  || NEAT
|-
|363322 - ||  ||  || NEAT
|-
|363323 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363324 - ||  ||  || NEAT
|-
|363325 - ||  ||  || NEAT
|-
|363326 - ||  ||  || NEAT
|-
|363327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363328 - ||  ||  || NEAT
|-
|363329 - ||  ||  || NEAT
|-
|363330 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|363331 - ||  ||  || NEAT
|-
|363332 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|363333 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|363334 - ||  ||  || NEAT
|-
|363335 - ||  ||  || NEAT
|-
|363336 - ||  ||  || NEAT
|-
|363337 - ||  ||  || NEAT
|-
|363338 - ||  ||  || NEAT
|-
|363339 - ||  ||  || NEAT
|-
|363340 - ||  ||  || NEAT
|-
|363341 - ||  ||  || NEAT
|-
|363342 - ||  ||  || NEAT
|-
|363343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363344 - ||  ||  || NEAT
|-
|363345 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|363346 - ||  ||  || NEAT
|-
|363347 - ||  ||  || NEAT
|-
|363348 - ||  ||  || NEAT
|-
|363349 - ||  ||  || NEAT
|-
|363350 - ||  ||  || NEAT
|-
|363351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363353 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363354 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363355 - ||  ||  || NEAT
|-
|363356 - ||  ||  || NEAT
|-
|363357 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363358 - ||  ||  || NEAT
|-
|363359 - ||  ||  || NEAT
|-
|363360 - ||  ||  || NEAT
|-
|363361 - ||  ||  || NEAT
|-
|363362 - ||  ||  || NEAT
|-
|363363 - ||  ||  || NEAT
|-
|363364 - ||  ||  || NEAT
|-
|363365 - ||  ||  || NEAT
|-
|363366 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363367 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363368 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363369 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363370 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363371 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363372 - ||  ||  || NEAT
|-
|363373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363374 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363375 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|363376 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|363377 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|363378 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|363379 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|363380 - ||  ||  || NEAT
|-
|363381 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|363382 - ||  ||  || NEAT
|-
|363383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363384 - ||  ||  || NEAT
|-
|363385 - ||  ||  || NEAT
|-
|363386 - ||  ||  || NEAT
|-
|363387 - ||  ||  || NEAT
|-
|363388 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363389 - ||  ||  || NEAT
|-
|363390 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363391 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363392 - ||  ||  || NEAT
|-
|363393 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363394 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363395 - ||  ||  || NEAT
|-
|363396 - ||  ||  || Palomar
|-
|363397 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

363401-363500 

|-
|363401 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|363402 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363403 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|363404 - ||  ||  || NEAT
|-
|363405 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|363406 - ||  ||  || NEAT
|-
|363407 - ||  ||  || CINEOS
|-
|363408 - ||  ||  || NEAT
|-
|363409 - ||  ||  || NEAT
|-
|363410 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|363411 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|363412 - ||  ||  || NEAT
|-
|363413 - ||  ||  || NEAT
|-
|363414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363417 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363418 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363419 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363420 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363421 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363422 - ||  ||  || NEAT
|-
|363423 - ||  ||  || NEAT
|-
|363424 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363425 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363427 - ||  ||  || NEAT
|-
|363428 - ||  ||  || NEAT
|-
|363429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363430 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363431 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363432 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363436 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363437 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363438 - ||  ||  || NEAT
|-
|363439 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|363440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363441 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363444 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363445 - ||  ||  || NEAT
|-
|363446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363447 - ||  ||  || NEAT
|-
|363448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363450 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363451 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363453 - ||  ||  || NEAT
|-
|363454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363455 - ||  ||  || NEAT
|-
|363456 - ||  ||  || NEAT
|-
|363457 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|363458 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|363459 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363460 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363461 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363464 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363465 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363466 - ||  ||  || NEAT
|-
|363467 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363471 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363472 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363473 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363476 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363477 - ||  ||  || NEAT
|-
|363478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363479 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363481 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|363482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363486 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|363487 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|363488 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|363489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363492 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363493 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363494 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363499 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

363501-363600 

|-
|363501 - ||  ||  || NEAT
|-
|363502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363503 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363504 Belleau ||  ||  || Saint-Sulpice
|-
|363505 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363506 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|363507 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|363508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363509 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|363510 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363511 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363513 - ||  ||  || NEAT
|-
|363514 - ||  ||  || CINEOS
|-
|363515 - ||  ||  || NEAT
|-
|363516 - ||  ||  || NEAT
|-
|363517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363518 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363519 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363521 - ||  ||  || NEAT
|-
|363522 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363523 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363531 - ||  ||  || NEAT
|-
|363532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363533 - ||  ||  || NEAT
|-
|363534 - ||  ||  || NEAT
|-
|363535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363537 - ||  ||  || NEAT
|-
|363538 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|363539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363541 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|363542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363543 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|363544 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363545 - ||  ||  || NEAT
|-
|363546 - ||  ||  || CSS
|-
|363547 - ||  ||  || NEAT
|-
|363548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363549 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363552 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363553 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363554 - ||  ||  || NEAT
|-
|363555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363557 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363559 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363562 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363564 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363565 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363567 - ||  ||  || NEAT
|-
|363568 - ||  ||  || NEAT
|-
|363569 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363570 - ||  ||  || NEAT
|-
|363571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363572 - ||  ||  || NEAT
|-
|363573 - ||  ||  || NEAT
|-
|363574 - ||  ||  || NEAT
|-
|363575 - ||  ||  || NEAT
|-
|363576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363577 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363579 - ||  ||  || NEAT
|-
|363580 - ||  ||  || Cerro Paranal
|-
|363581 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|363582 Folpotat ||  ||  || Ory, M.
|-
|363583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363584 - ||  ||  || NEAT
|-
|363585 - ||  ||  || NEAT
|-
|363586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363587 - ||  ||  || NEAT
|-
|363588 - ||  ||  || NEAT
|-
|363589 - ||  ||  || CSS
|-
|363590 - ||  ||  || NEAT
|-
|363591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363594 - ||  ||  || NEAT
|-
|363595 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363597 - ||  ||  || CSS
|-
|363598 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363599 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363600 - ||  ||  || LINEAR
|}

363601-363700 

|-
|363601 - ||  ||  || NEAT
|-
|363602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363603 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363604 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363605 - ||  ||  || CSS
|-
|363606 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363607 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363608 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363612 - ||  ||  || CSS
|-
|363613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363614 - ||  ||  || Hunters Hill
|-
|363615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363617 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363618 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|363619 - ||  ||  || Hormersdorf
|-
|363620 - ||  ||  || NEAT
|-
|363621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363623 Chelčický ||  ||  || KLENOT
|-
|363624 - ||  ||  || Mauna Kea
|-
|363625 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363626 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363627 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363628 - ||  ||  || NEAT
|-
|363629 - ||  ||  || NEAT
|-
|363630 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363631 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363633 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363634 - ||  ||  || NEAT
|-
|363635 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363636 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363637 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363638 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363648 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363649 - ||  ||  || NEAT
|-
|363650 - ||  ||  || NEAT
|-
|363651 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363652 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363653 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363656 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363657 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363658 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363659 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363660 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363672 - ||  ||  || NEAT
|-
|363673 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363680 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363681 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363682 - ||  ||  || NEAT
|-
|363683 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363684 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363685 - ||  ||  || NEAT
|-
|363686 - ||  ||  || NEAT
|-
|363687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

363701-363800 

|-
|363701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363702 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363706 Karazija ||  ||  || Moletai
|-
|363707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363708 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363709 - ||  ||  || NEAT
|-
|363710 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363711 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363715 - ||  ||  || CSS
|-
|363716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363720 - ||  ||  || CSS
|-
|363721 - ||  ||  || CSS
|-
|363722 - ||  ||  || CSS
|-
|363723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363727 - ||  ||  || CINEOS
|-
|363728 - ||  ||  || Klet
|-
|363729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363737 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363743 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363746 - ||  ||  || CSS
|-
|363747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363748 - ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|363749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363750 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363755 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363759 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363760 - ||  ||  || CSS
|-
|363761 - ||  ||  || Klet
|-
|363762 - ||  ||  || CSS
|-
|363763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363764 - ||  ||  || CSS
|-
|363765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363766 - ||  ||  || CSS
|-
|363767 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363769 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363778 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363779 - ||  ||  || CSS
|-
|363780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363785 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|363786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363787 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363789 - ||  ||  || CSS
|-
|363790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363798 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

363801-363900 

|-
|363801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363812 - ||  ||  || NEAT
|-
|363813 - ||  ||  || NEAT
|-
|363814 - ||  ||  || NEAT
|-
|363815 - ||  ||  || NEAT
|-
|363816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363817 - ||  ||  || CSS
|-
|363818 - ||  ||  || NEAT
|-
|363819 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363820 - ||  ||  || NEAT
|-
|363821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363825 - ||  ||  || CSS
|-
|363826 - ||  ||  || NEAT
|-
|363827 - ||  ||  || NEAT
|-
|363828 - ||  ||  || NEAT
|-
|363829 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|363830 - ||  ||  || NEAT
|-
|363831 - ||  ||  || Tholen, D. J.
|-
|363832 - ||  ||  || NEAT
|-
|363833 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|363834 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|363835 - ||  ||  || NEAT
|-
|363836 - ||  ||  || NEAT
|-
|363837 - ||  ||  || CINEOS
|-
|363838 - ||  ||  || NEAT
|-
|363839 - ||  ||  || NEAT
|-
|363840 - ||  ||  || NEAT
|-
|363841 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363842 - ||  ||  || CINEOS
|-
|363843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363844 - ||  ||  || NEAT
|-
|363845 - ||  ||  || NEAT
|-
|363846 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|363847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363848 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|363849 - ||  ||  || NEAT
|-
|363850 - ||  ||  || NEAT
|-
|363851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363855 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363856 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363857 - ||  ||  || NEAT
|-
|363858 - ||  ||  || CSS
|-
|363859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363863 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363864 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363865 - ||  ||  || CSS
|-
|363866 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|363867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363868 - ||  ||  || NEAT
|-
|363869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363870 - ||  ||  || NEAT
|-
|363871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363881 - ||  ||  || NEAT
|-
|363882 - ||  ||  || NEAT
|-
|363883 - ||  ||  || NEAT
|-
|363884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363889 - ||  ||  || NEAT
|-
|363890 - ||  ||  || NEAT
|-
|363891 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363894 - ||  ||  || NEAT
|-
|363895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363899 - ||  ||  || NEAT
|-
|363900 - ||  ||  || NEAT
|}

363901-364000 

|-
|363901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363903 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363908 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363910 - ||  ||  || NEAT
|-
|363911 - ||  ||  || CSS
|-
|363912 - ||  ||  || NEAT
|-
|363913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363916 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363921 - ||  ||  || NEAT
|-
|363922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363923 - ||  ||  || NEAT
|-
|363924 - ||  ||  || NEAT
|-
|363925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363926 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|363927 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|363928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363929 - ||  ||  || CSS
|-
|363930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363932 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363936 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363948 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363950 - ||  ||  || CSS
|-
|363951 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363952 - ||  ||  || Rinner, C.
|-
|363953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363967 - ||  ||  || LONEOS
|-
|363968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363971 - ||  ||  || NEAT
|-
|363972 - ||  ||  || CSS
|-
|363973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363976 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|363977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363984 - ||  ||  || CSS
|-
|363985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363993 - ||  ||  || LINEAR
|-
|363994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|363997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|363999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|364000 - ||  ||  || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0363001